Erik Hägglund kan syfta på:

* Erik Hägglund (1854–1921), svensk kronolänsman och riksdagsman 
 Erik Hägglund (1887–1959), svensk kemist och professor
 Erik Hägglund (1884–1962), finländsk fotograf